Sidomulyo (Air Naningan), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Ambal), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Ampel), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Banyuasin I), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Belitang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Bilah Hilir), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Biru-Biru), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Bosar Maligas), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Dempet), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Jakenan), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Karanganyar), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Limpung), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Batang van de provincie Midden-Java
 Sidomulyo (Mesuji), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Muara Padang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Pulo Bandring), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Sidomulyo), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Stabat), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Sumberejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Tinggi Raja), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidomulyo (Tungkal Ilir), een bestuurslaag in Indonesië